Colón (₡) è il nome delle valute di due stati americani. Colón in spagnolo e portoghese è un cognome che corrisponde all'italiano Colombo. Il riferimento è a Cristóbal Colón, il nome spagnolo di Cristoforo Colombo.

Costa Rica (codice ISO 4217: CRC): colón costaricano
El Salvador (ISO 4217: SVC): colón salvadoregno – usato dal 2001 in parallelo con il dollaro statunitense; vedi dollarizzazione –.

Il colón costaricano è diviso in 100 céntimo (plurale céntimos); il colón salvadoregno è diviso in 100 centavo (plurale centavos).

In castigliano, la forma plurale è colones.

Simbolo
Lo stesso simbolo () è usato sia in El Salvador che Costa Rica. Il suo codice Unicode, è U+20A1, e la rappresentazione decimale è 8353.

Simboli di valuta